Okręty US Navy o nazwie USS "Hawk", pochodzącej od jastrzębia:
 Pierwszy "Hawk" (IX-14) był przerobionym jachtem "Hermione", który został zakupiony przez US NAvy 2 kwietnia 1898 i służył do sprzedaży w 1940
 Drugi "Hawk" (AM-133) był przerobionym trawlerem "Gale", który został nabyty przez US Navy 1 stycznia 1942 i sprzedany w maju 1944.
 Trzeci "Hawk" (AMS-17) został zwodowany jako "YMS-362" 22 maja 1943 i służył jako trałowiec do skreślenia z listy okrętów floty 17 października 1957.
 Czwarty "Hawk" (AM-400) miał być trałowcem, ale kontrakt na jego budowę został anulowany 12 sierpnia 1945.

Hawk